Naso, grup indígena del nord-oest de Panamà.
 Naso (Sicília), municipi italià, dins de la província de Messina.
 Naso (gènere), gènere de la família de peixos marinsdels Acantúrid.